Arrows A23 je Arrowsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2002, ko sta z njim dirkala Heinz-Harald Frentzen in Enrique Bernoldi. Frentzen je dosegel edini moštveni uvrstitvi v točke s šestima mestoma na Velikih nagradah Španije in Monaka. Po dvanajsti dirki sezone za 
Veliko nagrado Nemčije je Arrows bankrotiral, tako da je ni več dirkal v Formuli 1, Arrows A23 pa je njihov zadnji model.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

A23
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2002